La Deildabikar 2020 è stata la 25ª edizione del torneo. Il torneo, iniziato il 7 febbraio 2020, è stato concluso anticipatamente il 19 marzo 2020 a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19 in Islanda. Il  era la squadra detentrice del trofeo.

Formula 
Al torneo partecipano 24 squadre: le 12 squadre partecipanti alla Úrvalsdeild 2020 e le 12 squadre partecipanti alla 1. deild karla 2020. Le 24 squadre sono suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con ciascuna squadra ad affrontare le altre una volta sola per un totale di cinque giornate. Si qualificano alla fase finale le prime classificate di ciascun gruppo.

Squadre partecipanti 

Úrvalsdeild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. deild karla

Fase a gironi 
Le gare si sono disputate dal 7 febbraio al 12 marzo 2020.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2020
Deildabikar